Arda (ples), tradicionalni ratni ples s mačevima kod Saudijskih Arapa.
 Arda (Tolkien), ime za Zemlju iz Tolkienovih romana
 Arda (pleme), indijansko pleme
 Arda (rijeka), desna pritoka rijeke Po
 Arda (Bugarska), pritoka Marice